La Temporada 2020 de la WNBA fue la vigesimocuarta en la historia de la Women's National Basketball Association. La temporada regular comenzó el 25 de julio y acabó en octubre con las finales. El 3 de abril, la temporada se pospuso indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19. Bajo un plan aprobado el 15 de junio, la liga comenzó una temporada regular acortada de 22 partidos en la IMG Academy de Bradenton (Florida), sin aficionados presentes, el 25 de julio. Las campeonas fueron las Seattle Storm, que se alzaban así con el cuarto título de su historia.

Clasificaciones 
Fuente:

Notas
y- Alcanzado título de conferencia
x- Alcanzado pase a playoffs
e - Eliminadas para playoffs

Playoffs 

Nota: Los equipos son vueltos a sortear tras la segunda ronda y semifinales.

Semifinales

Finales de la WNBA

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial de la WNBA
Temporada 2020 en basketball-reference.com

2020
Wnba